Ophisaurus buettikoferi är en ödleart som beskrevs av  Lidth De Jeude 1905. Ophisaurus buettikoferi ingår i släktet Ophisaurus och familjen kopparödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kopparödlor
buettikoferi